Ligue européenne de handball peut faire référence à :
 la Ligue européenne masculine de handball,  de handball pour des clubs masculins ;
 la Ligue européenne féminine de handball, coupe d'Europe de handball pour des clubs féminins.